Ciardo ist der Familienname folgender Personen:
 Gianni Ciardo (* 1949), italienischer Komiker und Schauspieler
 Vincenzo Ciardo (1894–1970), italienischer Maler
 Vittorio Ciardo (* 1980), italienischer Sänger und Darsteller